Mysore kan verwijzen naar:

Mysore (stad), de op éen na grootste stad van de Indiase deelstaat Karnataka
Karnataka, de Indiase deelstaat, tot 1973 Mysore genoemd
Mysore (district) van de Indiase deelstaat Karnataka
Mysore (divisie) van de Indiase deelstaat Karnataka
Koninkrijk Mysore, een koninkrijk in zuid-India dat in ca. 1400 werd gesticht en in 1947 opging in de republiek India
Mysore (schilderstijl), een klassieke Indiase schilderstijl met voornamelijk religieuze en mythologische Hindoeïstische afbeeldingen

Zie ook 
Mysore-winde (Thunbergia mysorensis), een klimplant
Mysore-slanke lori (Loris lydekkerianus lydekkerianus), een halfaap
 Musa 'Mysore', een cultivar van de banaan